Por O Casamento pode estar à procura de:
 O Casamento, um filme brasileiro de 1975
 Die Hochzeit, uma ópera inacabada de Richard Wagner
 Les Noces, uma cantata dançada de Ígor Stravinski

Ver também
Casamento

Desambiguação